Una Oferta Pública d'Adquisició de valors (coneguda pel seu acrònim OPA), és una operació borsària per la qual una persona física o jurídica ofereix als accionistes d'una empresa comprar-los les seves accions a un preu superior al seu valor de cotització per aconseguir una participació majoritària en la dita empresa.

Aquesta operació pot realitzar-se amb l'aprovació de la direcció de l'empresa (OPA amistosa), o bé sense comptar amb la seva acceptació (OPA hostil). Segons la legislació espanyola l'oferta pública d'adquisició ha de ser comunicada a tots els accionistes públicament, així com a l'òrgan regulador del mercat de valors (CNMV), que serà l'encarregat de realitzar el control administratiu de l'operació.

Referències 

Mercats d'accions
Inversió
Dret mercantil